Smârdan ist der Name mehrerer Orte an der bulgarisch-rumänischen Donaugrenze:
 Smârdan (Widdin), heute Dorf Inowo (bulgarisch: Иново) Region Widdin
 Smârdan (Tulcea), Gemeinde im Kreis Tulcea
 Smârdan (Galați), Gemeinde im Kreis Galați

 Smârdan (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Smârdan (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Smârdan (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Smârdan (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman